Кейп-Код () — одно из 14 национальных побережий США, расположено в штате Массачусетс.

Описание 
Побережье Кейп-Код расположено на одноимённом полуострове, протянувшись узкой полосой длиной 64 километра вдоль океанского берега сквозь города Провинстаун, , , ,  и . Административно относится к округу Барнстейбл. Образовано 7 августа 1961 года, площадь его составляет 176,5 км². На побережье расположены многочисленные (около 365) небольшие озерца, оставленные растаявшими глыбами льда последнего ледникового периода<ref> на сайте gorp.com</ref>, 6 пляжей для купания

 Примечания 

 Ссылки 
 Побережье Кейп-Код на сайте nps.gov
 Карта побережья
 Велосипедные дорожки побережья
  на сайте capecodonline.com
  на сайте usparks.about.com
  на сайте climatide.wgbh.org
 Побережье Кейп-Код на сайте hikercentral.com

Провинстаун (Массачусетс)
Национальные побережья США